Турецкий поток — многозначный термин:
 «Турецкий поток» — международный газопровод между Россией и Турцией.
 Турецкий Поток — река на Украине.